Опрішешть () — село в Румунії, у повіті Бакеу. Входить до складу комуни Рекітоаса.
 Опрішешть () — село в Румунії, у повіті Хунедоара. Входить до складу комуни Балша.